Вик (может соответствовать следующим написаниям латиницей: Wick, Wyk, Wiek, Wieck, Vic, Week), ВИК:
 Вик () — городской участок в древнем Риме (городе и государстве).

Фамилия 
 Вик, Борис Иванович — митрополит Борис, епископ Русской православной церкви, митрополит Херсонский и Одесский.
 Вик, Гельмут (1915—1940) — немецкий лётчик, участник Второй мировой войны.
 Вик, Джанкарло (1909—1992) — итальянский физик-теоретик.
 Вик, Джеймс (род. 1987) — американский боец ММА.
 Вик, Доминик де (Dominique de Vic; 1551—1610) — французский военный, один из друзей короля французского Генриха IV.
 Вик, Иоганн Готлоб Фридрих (нем. Johann Gottlob Friedrich Wieck; 1785—1873) — немецкий музыкальный педагог.
 Вик, Карел (1883—1964) — чешский художник.
 Вик, Клод де (Claude de Vic; 1670—1734) — французский историк.
 Вик Раттлхэд (англ. Rattlehead) — маскот американской треш-метал-группы Megadeth.
 Вик, Бьярте Энген (род. 1971) — норвежский двоеборец.
 Вик, Ханс-Георг (род. 1928) — немецкий государственный деятель, дипломат.
 Вик, Ян (1652—1702) — голландский художник Золотого века Нидерландов.

Топонимы 

 Вик — самая южная деревня в Исландии.
 Вик — административный центр коммуны Сёмна в Норвегии.
 Вик — коммуна в губернии Согн-ог-Фьюране в Норвегии.
 Вик — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Вик — в регионе Овернь.
 Вик — в регионе Нижняя Нормандия.
 Вик — аэропорт, расположен к северу от города Уик в Кейтнессе.
 Вик — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Вик-Фезансак — в регионе Юг — Пиренеи.
 Вик (Wiek) — немецкое название прибрежной западной части современной Эстонии, называвшейся по-латински Роталия (Rotalia), по-эстонски — Ляэнемаа.
 Вик — устаревшая форма названия города Уик в Шотландии.

Аббревиатуры 
 ВИК, Вик — Волостной исполнительный комитет.
 ВИК — Визуальный и измерительный контроль.
 ВИК — Вирус Иммунодефицита Кошек.

См. также 

 Викен (значения)
 Вико 
 Уик
 Янг-Вик

Примечания